Hailey (Idaho), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Idaho
 Hailey (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire